Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej (Jędrzej) Niemirycz − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 August Niemirycz − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Jerzy Niemirycz − polski szlachcic, urzędnik staropolski i polityk
 Józef Iwanowicz Niemirycz − polski szlachcic, urzędnik staropolski
 Józef Niemirycz (zm. 1802) − polski szlachcic, urzędnik staropolski i polityk
 Juliusz Niemirycz − polski adwokat i pisarz
 Krzysztof Niemirycz − polski poeta i tłumacz
 Tadeusz Niemirycz − polski szlachcic, urzędnik staropolski